Pil peut désigner :
 Pil, film de Julien Fournet sorti en 2021.

PIL est sigle pouvant faire référence à :
 Public Image Limited, un groupe musical britannique,
 Python Imaging Library, une bibliothèque de traitement d'images pour le langage de programmation Python
 
 Polarity Inversion Line, les lignes d'inversion du champ magnétique (notamment celles du Soleil calculées grâce au satellite SDO via son instrument embarqué HMI)
 Précision In Line, un modèle de tube image commercialisé à partir de 1975 dans lequel les 3 canons à électron étaient disposés en ligne et plus rapprochés que dans les tubes classiques, ce qui résolvait le problème de convergence des téléviseurs couleur.